La Supercoupe d'Italie 1999 () est la douzième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. Disputée le  au stade San Siro à Milan, la rencontre est remportée par le Parme AC sur le score de 2-1 aux dépens de l'AC Milan.

Feuille de match

Références 

1999
Compétition de football à Milan
Face-à-face du Parme Football Club
Face-à-face de l'AC Milan
Sport en Italie en 1999
Football en 1999
Sport en août 1999